Чучково — название населённых пунктов в России:

 Чучково — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Чучково — посёлок городского типа в Рязанской области, административный центр Чучковского района.